Эльчин Исага оглы Гулиев (: ) — азербайджанский военный деятель, начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Генерал-полковник.

Биография 
Эльчин  Гулиев родился 22 сентября 1967 года в Сумгаите, Азербайджан. Среднее образование получил в 1974-1982 годах в сумгаитских школах № 20 и 23. Далее продолжил образование в 1982 — 1984 годах  в Республиканской специализированной школе-интернате имени Дж. Нахичеванского, а затем 1984—1988 годах в Бакинском высшем общевойсковом командном училище. Затем в 1988—1992 годах служил в различных офицерских должностях в рядах Советской Армии в Северной группе войск в Польше. С 1992 года служит в Пограничных войсках Азербайджанской Республики.

Карьера 
В марте 2001 года  был назначен Командующим пограничными войсками и заместителем министра национальной безопасности. В 2001 году ему было присвоено воинское звание генерал-майора. Распоряжением президента Азербайджанской Республики от июля 2002 года был назначен начальником Государственной пограничной службы. В 2003 году ему было присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенанта. 15 августа 2014 года Эльчину Гулиеву было присвоено звание генерал-полковника.

16 августа 2019 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики был награждён орденом «За службу Отечеству» 1-й степени. В это же день по случаю 100-летия создания органов пограничной охраны Азербайджанской Республики и за отличие в обеспечении защиты государственной границы, сохранении территориальной целостности и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны распоряжением президента Азербайджанской Республики был награждён орденом «За храбрость» 1-й степени

Осенью 2020 года в ходе Второй Карабахской войны при участии Государственной пограничной службы Азербайджан занял несколько населённых пунктов на территории Джебраильского района. В связи с «водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту и освобождением при участии ГПС нескольких населенных пунктов» Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, Президент Ильхам Алиев поздравил Эльчина Гулиева.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 2020 года за высокий профессионализм при управлении боевыми операциями во время освобождения территорий и восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также за мужество и отвагу при несении военной службы был награждён орденом «Победа».

Семья 
Женат. Имеет четверых детей.

Примечания 

Генерал-полковники (Азербайджан)
Выпускники Бакинского высшего общевойскового командного училища
Пограничники Азербайджана